Telma steht für:

Orte in Russland (russisch ):
 Telma (Irkutsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Irkutsk
 Telma (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
in den Vereinigten Staaten:
 Telma (Washington), Washington, USA

einen weiblichen Vornamen:
 Telma (Vorname), Schreibvariante

Sonstiges:
 Telma (Zeitschrift), deutsche Fachzeitschrift
 Telma (Fernsehsender), mazedonischer Fernsehsender
 Telma (Telecom Malagasy), madegassisches Telekommunikationsunternehmen

Siehe auch
 Thelma